Чёрное зеркало — видеоигра 2017 года в жанре готического приключенческого хоррора от компании King Art Games и изданная THQ Nordic. Игра является перезапуском серии игр The Black Mirror, выходивших в 2003-2011 годах в жанре point-and-click для Microsoft Windows.

Сюжет 
В прологе игры мы видим мужчину, который бежит от приближающихся голосов. Впоследствии он сталкивается с призрачной сущностью и совершает некий ритуал, в конце чего сжигает себя.

Дэвид Гордон, протагонист, возвращается в родную Шотландию, где не был уже много лет. Он приезжает в имение своей некогда знатной семьи аристократов. Причина, по которой ему приходится вернуться — письмо, которое гласит, что его отец совершил самоубийство. Однако Дэвид уверен, что причина заключается в чем-то ином, поскольку считает, что отец не пошел бы на такой шаг. Поэтому Дэвид возвращается в имение и начинает свое расследование.

Когда Гордон приезжает в имение под названием Скахен Ду, что переводится с гальского как «Черное Зеркало», и начинает расследование, он получает неопровержимые доказательства, что отец действительно ушел из жизни не сам. В качестве одного из возможных мотивов он рассматривает большое наследство, которое осталось после его гибели, однако, чем дальше он погружается в изучение этого дела, тем больше понимает, что причина заключается в чем-то более загадочным.

В поисках ему помогают мучающие его видения — семейное психическое заболевание. Именно из них он узнает многие новые детали или состыковывает уже известные.

Игра разделена на пять глав, в которых герой путешествует не только по своему поместью, но и по другим старинным замкам и кладбищам Шотландии в поисках ответов на мучающий его вопрос — кто же стал причиной смерти отца.

Геймплей 
Игра представляет собой хоррор-квест в стиле point-and-click в духе квестов начала 2000-х годов.

Тем не менее, в отличие от более линейных предыдущих игр серии, в данной игре игрок более свободен в своих перемещениях. Так, можно свободно исследовать особняк, взаимодействовать с различными объектами в окружающей среде, чтобы собирать предметы и решать большое количество головоломок.

Основные задачи игрока — решать возникающие задачи и взаимодействовать с персонажами, чтобы постепенно приближаться к искомому ответу об убийстве отца. Чем дальше игрок продвигается по расследованию, тем большая территория для него открыта.

История создания 
Игра была анонсирована 16 августа 2017 года. Вместе с анонсом вышел трейлер и дата выхода — 28 ноября того же года. Трейлер содержал ряд отличий от игры. В частности, вид главного героя несколько отличался от того, что был в самой игре. 28 ноября игра вышла для Linux, Microsoft Windows, OS X, PlayStation 4 и Xbox One. Физические копии выпускались для консольных версий, в то время как выпуски Linux, Windows и OS X были цифровыми эксклюзивами.

Связь с другими играми серии 
Игра имеет ряд сюжетных сходств с первой игрой серии, The Black Mirror от чешской студии Future Games, 2003 года выпуска. В ней также повествуется о персонаже по фамилии Гордон (правда, его зовут Сэм), который в 1981 году возвращается в родовое поместье Гордонов, чтобы расследовать смерть своего деда, Уильяма Гордона, также погибшего при загадочных обстоятельствах. Игры также объединяет наличие родового проклятия центральной семьи.

Критика 

Игра была неоднозначна принята критиками.

В качестве положительных моментов игры они указывали ее историю, головоломки и атмосферу, которая была выдержана в классическом стиле хоррор-игр.

Вместе с тем, критики отмечали короткую длину игры (Black Mirror проходится за 6-7 часов), неудобный гейплей (в частности, необходимые предметные сюжеты было трудно найти из-за того, что они сливались с окружающей средой, а камера часто располагалась в неудобных для обзора местах) и ряд технических проблем, включая глюки, ошибки, баги, плохую графику и долгое время загрузки.

Интересные факты 
В игре можно проследить ряд отсылок к творчеству Эдгара Аллана По и Говарда Филлипса Лавкрафта. Так, главный герой в игре перечитывает произведения По, а сам сюжет о родовом проклятии в поместье напоминает один из рассказов писателя, «Падение дома Ашеров». Кроме того, для домов характерно наличие больших подвалов, а в самой игре упоминается некий мистический культ, что характерно для рассказов Лавкрафта.

Игра подверглась критике за свой некачественный перевод на другие языки и малое количество языков, на которые она была переведена. В особенности критиковали игру в Чехии, где в свое время появилась первая игра серии.

Примечания 

Компьютерные игры в жанре хоррор
The Black Mirror (серия игр)
Игры для macOS
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, разработанные King Art Games